Darby (Pensilvânia)
 Darby (Montana)
 Darby Township
 Stephen Darby
 Rhys Darby
 Lake Darby
 Ken Darby
 Darby O'Gill and the Little People
 Darby (Ursinho Pooh)

Desambiguação